Bewijsstuk waarop staat wat je nog tegoed hebt:
waardebon
consumptiebon
distributiebon
cadeaubon
Papiertje waarop staat wat je moet ontvangen of betalen:
pakbon
kassabon
boete, ook wel bon
Bön, een in Tibet ontstane vorm van boeddhisme
Beter Onderwijs Nederland, een vereniging

Personen 
Andrea Bon, laatste bisschop van Equilium, Italië
Maarten Bon, een Nederlandse pianist en componist
Willem Frederik Bon, een Nederlandse componist, dirigent en docent
Marja Bon, een Nederlands pianist
Charlotte Bon, een Nederlandse violiste